Syse ist der Name folgender Orte:

 Syse (Ukraine)

Syse ist der Familienname folgender Personen:

 Aslak Syse (* 1940), norwegischer Rechtswissenschaftler
 Henrik Syse (* 1966), norwegischer Philosoph
 Jan P. Syse (1930–1997), norwegischer konservativer Politiker